Ruillé kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Ruillé-sur-Loir, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Ruillé-le-Gravelais, departementet Mayenne i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Ruillé-Froid-Fonds, departementet Mayenne i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Ruillé-en-Champagne, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire,